Monte hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Monte (geomorfología), elevación del terreno mayor que un cerro pero menor que una montaña;
 Monte (bioma), terreno sin cultivo, cubierto de árboles o arbustos;
Provincia fitogeográfica del monte, región fito-geográfica en Argentina.

Divisiones administrativas 
 Monte (Alta Córcega), comuna de Francia.
 Monte (Ames), aldea española de la parroquia de Cobas, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Ares), aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Arteijo), aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Buenos Aires), ciudad argentina de la provincia de Monte.
 Monte (Funchal), freguesia portuguesa del municipio de Funchas, distrito de Madeira
 Monte (Jove), parroquia del municipio de Jove, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (La Baña), parroquia del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Mabegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Riotuerto), localidad española del municipio de Riotuerto, Cantabria.
 Monte (San Saturnino), parroquia del municipio de Saturnino, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monte (Santander), localidad española del municipio de Santander, Cantabria.
 Monte (Terras de Bouro), freguesia portuguesa del municipio de Terras de Bouro, distrito de Braga.
 Monte (Vilacoba), aldea española de la parroquia de Vilacoba, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Monte Acibeira, aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Partido de Monte, división administrativa de la provincia de Buenos Aires.

Enlaces externos